Ла Вирхен има више значења:

 Ла Вирхен (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вирхен (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вирхен (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вирхен (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вирхен (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вирхен (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вирхен (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вирхен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вирхен (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вирхен (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вирхен (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вирхен, Ранчо де Мендоза (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вирхен (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вирхен (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Вирхен (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вирхен, Ла Есперанза (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вирхен (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вирхен (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вирхен (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вирхен (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхен (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхен (Кокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вирхен (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вирхен (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вирхен (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вирхен (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вирхен (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вирхен (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вирхен (Чила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вирхен (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вирхен (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вирхен (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вирхен (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вирхен (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вирхен (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вирхен (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вирхен (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вирхен (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вирхен (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вирхен (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вирхен (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вирхен (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вирхен (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вирхен (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вирхен (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вирхен (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вирхен (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вирхен (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вирхен, Сан Хуан де лос Лагос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вирхен (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вирхен (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вирхен (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Вирхен (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику